Hermel (stad), stad in Libanon
 Hermel (district), district in Libanon